VM i landevejscykling 2016 blev arrangeret i Doha i Qatar, 9.–16. oktober 2016.

Program

Resultater

Medaljetabel

Referencer

Eksterne henvisninger